Третий канал

Телевизионные каналы 
 Третий канал (3 канал, ТРВК «Московия») — телеканал в России, вещавший в 1997–2012 годах из Москвы.
 ТВ-3 —  телеканал в России со штаб-квартирой	в Санкт-Петербурге (1994—2001) и Москве (с 2001 года), федеральный развлекательный и первый мистический телеканал, специализирующийся на сериалах, художественных и псевдодокументальных фильмах мистического характера, входит в «Газпром-Медиа Холдинг».
  — телеканал в Иране.

Телеканалы TV3 бренда Viasat 
TV3 — бренд, используемый флагманскими телеканалами спутникового и платного телевидения компании «Viasat» в Скандинавии, странах Балтии, Венгрии и Финляндии:
 TV3 Sweden
 TV3 Denmark
 TV3 Norway
 TV3 Estonia
 TV3 Latvia
 TV3 Lithuania
 TV3 Slovenia
 Viasat 3 Hungary